Кировское (Kirovskoye) — государственный военный аэродром на востоке Крыма. Предназначался для войсковых испытаний авиатехники ВМФ, в советские годы дислоцировался 986-й отдельный авиационный полк специального назначения (986-й ОАПСН) 3-го Управления ГК НИИ ВВС СССР. Также на базе аэродрома проходили испытания всех авиационных спасательных систем, включая парашютные системы спускаемых космических аппаратов. Аэродрому был выделен полигон в акватории Чёрного моря (в районе м. Чауда и Феодосийском заливе) для испытаний противолодочных систем.

Данные аэродрома 
 Позывной — «Форель»
 ВПП 10/28
 Ширина 54 м
 Длина 3000 м
 МПУ 099°/279°
 ИПУ 106°/286°
 Порог 1 N45.16903° E035.16362°
 Порог 2 N45.16173° E035.20038°
 Покрытие — твёрдое (бетон)
 Резервная ВПП параллельно основной — грунт 2200×60 м
 Освещение аэродрома — по запросу
 Топливо на аэродроме — ТС-1 под заказ

Из истории аэродрома 

После войны аэродром использовала истребительная авиация ЧФ.

В 1951 году была сформирована 527-я истребительная авиационная дивизия трёхполкового состава. 326-й истребительный авиационный полк дислоцировался на аэродроме Кировское, на вооружении были самолёты МиГ-15, с середины 50-х годов перевооружение на МиГ-17. В 1960 г. в рамках «дальнейшего значительного сокращения Вооруженных сил СССР» дивизия и её полки были расформированы. Ранее 326-й ИАП был перевооружён на Су-9 и передан в состав 8-й отдельной армии ПВО. Полк был расформирован в сентябре 1979 года на аэродроме Кировское.

В силу специфики задач, дальнейшая информация о деятельности аэродрома Кировское очень скудна.

Аэродром функционировал в рамках исследований 3-го научно-испытательного управления ГКНИИ ВВС (в/ч 36851) — служба летных испытаний авиационных комплексов противолодочной обороны. На аэродроме дислоцировался — 986 отдельный авиационный полк специального назначения в/ч 40477, первоначально полк входил в структуру ВМФ, позже был переподчинён, также части обеспечения: авиационно-техническая база в/ч 52532 (укр. А-0167), батальон связи в/ч 56057. Здесь проводись испытания всех авиационных противолодочных комплексов: Ил-38, Ту-142, вертолеты.

При Украине на базе Центра был сформирован 168-й лётно-испытательный комплекс воздушных сил Украины, также базировалась пилотажная группа «Украинские Соколы».

Современное состояние

См. также 
 Государственный лётно-испытательный центр Министерства обороны имени В. П. Чкалова
 Авиация Военно-морского флота
 Береговая авиация

Примечания

Ссылки 
 929 ГЛИЦ МО на сайте niivvs.narod.ru
 «Авиация ВМФ специального назначения». Красные соколы нашей Родины

Аэродромы ВВС России
Военные полигоны России
Военные аэродромы СССР
Военные аэродромы Крыма
Кировский район Крыма